Серебряный лавровый лист () — высшая спортивная награда Германии. Награда была учреждена 23 июня 1950 года первым Федеральным президентом ФРГ Теодором Хойсом. «Серебряный лавровый лист» вручается немецким спортсменам и спортивным командам, добившимся выдающихся достижений в спорте, ставшим призёрами Олимпийских и Паралимпийских игр, получившим высокие международные звания (в том числе, звание чемпиона мира по футболу).

Кандидаты на получение награды должны быть представлены президентом Олимпийской спортивной конфедерации Германии на рассмотрение президенту Германии. Сделанный запрос проходит рассмотрение Агентством президента, а также Федеральным министерством внутренних дел, так как это учреждение отвечает за спорт в Германии. Министерство внутренних дел подписывает одобрительную заявку на основе 58 статьи «Основного закона Федеративной Республики Германии».

Известные кавалеры 
 Фриц Тидеман, конный спорт, 25 июня 1950
 Инге Поман, теннис, 25 июня 1950
 Франц Беккенбауэр, футбол
 Верена Бентеле, паралимпийский биатлон, паралимпийские лыжные гонки
 Кирстен Бран, паралимпийское плавание
 Штеффи Граф, теннис
 Фабиан Хамбюхен, спортивная гимнастика
 Маттиас Штайнер, тяжелая атлетика, 2008
 Биргит Принц, футбол
 Йенс Вайсфлог, прыжки с трамплина
 Борис Беккер, теннис, 1985
 Борис Беккер, Михаэль Штих (двойное награждение), теннис, 6 октября 1992
 Бенгт Зикарски, плавание
 Михаэль Шумахер, формула-1, 1995
 Себастьян Феттель, формула-1, 22 февраля 2012
 Дирк Новицки, баскетбол
 Лена Шёнеборн, современное пятиборье, 2008
 Ханс Ленк, академическая гребля
 Магдалена Нойнер, биатлон
 Генрих Попов, паралимпийская лёгкая атлетика, 6 ноября 2012
 Надин Ангерер

Команды 

 Футбольный клуб «Штутгарт»
 Шоссейная велосипедная команда Team Telekom
 Сборная Германии по футболу
 Женская сборная Германии по футболу
 Сборная Германии по гандболу

Ссылки 
 Информация о «Серебряном лавровом листе» на официальном портале президента ФРГ

Примечания 

Награды, появившиеся в 1950 году
Спортивные призы и награды в Германии
Спорт в Германии
Награды Германии